La fuente del Brabo () está situada en la Grote Markt (Plaza Mayor) de Amberes, frente al Ayuntamiento de la ciudad. La inauguración ceremonial de la escultura tuvo lugar en 1887. Jef Lambeaux realizó el conjunto de la fuente en bronce.

El motivo es la leyenda del nombre de la ciudad, en la cual se dice que el gigante Druon Antígono cortaba una mano a todos los capitanes de barco que amarraban en la zona y se negaban a pagarle peaje, lanzándola a continuación al Escalda. El capitán del ejército romano Brabón (en latín Silvio Brabón) le cercenó la mano al gigante imitando lo que él había hecho. La fuente refleja el momento en el que Brabón lanza la mano del gigante al río.

La etimología del nombre de la ciudad Amberes (en neerlandés Antwerpen) significa esto mismo: Ant (mano); werpen (lanzamiento).

Referencias

Enlaces externos

Fuentes de Bélgica
Edificios y estructuras de Amberes
Arquitectura de Bélgica del siglo XIX
Arquitectura de 1887
Escultura de Bélgica del siglo XIX
Esculturas de 1887